Argoud est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Antoine Argoud (1914–2004), militaire français ;
 Gilbert Argoud (1937–2011), helléniste française ;
  (née en 1960), actrice américaine ;
 Pierre Argoud (1763–1804), général français ;
 Pierre Joseph Argoud (mort en 1730), officier de plume français.

Notes et références